Die Republik Udmurtien im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich in 25 Rajons und 5 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 311 Gemeinden (Munizipale Gebilde) unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Munizipale Gebilde auf der Webseite des Staatsrates der Republik Udmurtien (russisch)
 Republik Udmurtien auf terrus.ru (russisch)

Udmurtien